Le droguet est un tissu de piètre qualité. 

 Henri Droguet (né en 1944), écrivain et poète français ; 
 Philippe Droguet (né en 1967), artiste français.
Porteur du nom de famille Droguett :
 Hugo Droguett (né en 1982), footballeur chilien.